Pokal evropskih prvakov 1966/67 je druga sezona hokejskega pokala, ki je potekal med 17. novembrom in 4. aprilom. Naslov evropskega pokalnega zmagovalca je osvojil klub ZKL Brno, ki je v finalu premagal Ilves Tampere.

Drevo tekmovanja

Tekme

Prvi krog

Drugi krog

Četrtfinale

Polfinale

Finale

1966
1966 v športu
1967 v športu